Titarra puede referirse a:

 el nombre común de la planta Veronica hederifolia; o
 el nombre común de la planta Vicia sativa.